Meininger steht für

 das Schauspielensemble des Meininger Hoftheaters, siehe Meininger 

Meininger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Meininger (1876–1964), deutscher Verleger
 Heinz Meininger (1902–1983), deutscher Aktivist
 Karlheinz Meininger (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Mikos Meininger (* 1963), deutscher bildender Künstler
 Ridi Meininger (1866–1915), bayerische Operettensängerin

Siehe auch:

 Meininger Privatbrauerei
 Meininger Hofkapelle
 Meininger Museen
 Meininger Kasernen
 Meininger Tageblatt
 Meininger Straßen und Plätze
 Meininger Oberland
 Meininger Busbetrieb
 Meininger Prinzipien
 Das Meininger Theater
 Meininger Hotel Gruppe

 Meiningen
 Meiningen (Vorarlberg)